Nieuwpoort kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Nieuwpoort, stad i Flandern, Västflandern,

Kanaler

 Kanaal Nieuwpoort-Plassendale
 Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke

Nederländerna 

 Nieuwpoort (ort i Nederländerna), Zuid-Holland, Molenwaard, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar